Basarabia este denumirea dată în decursul istoriei următoarelor teritorii:
 Țara Românească, sub stăpânirea dinastiei Basarabilor.
 Ținutul de la gurile Dunării eliberat de sub stăpânirea Tătarilor de către dinastia Basarabilor în anii 1328–1335 și alipit Țării Românești, apoi cedat voievodatului Moldovei în 1408, și ulterior cedat de acesta imperiului Turcesc în 1484, care îl denumește Bucak (Bugeac) și îl mărește spre nord în 1538 prin anexarea Tighinei.
 Bugeacul și teritoriul voievodatului Moldovei la răsărit de Prut, anexate Imperiul Rus în 1812 prin Tratatul de la București și atunci reunificate în gubernia Basarabiei, teritoriu astăzi împărțit între Republica Moldova și Ucraina.

Basarabia a mai denumit sau denumește:

Piețe
 Piața Basarabiei (București)
 Piața Basarabiei (Galați)
 Piața Basarabiei (Kiev)

Reviste
 Basarabia literară -  – revistă a societății scriitorilor români din Republica Moldova.
 Revista Basarabia - .

Alte sensuri
 „Basarabia”, o fregată cu abur a Flotiliei Mării Negre a Flotei Imperiale Ruse, scufundată în timpul Războiului Crimeii, 1855.
 O navă (pachebot) a Serviciului Maritim Român, confiscată de URSS în 1945, rebotezată  „Украина”/„Ucraina” și care apare în filmul  „Бриллиантовая рука”/„Mâna cu briliante” de Leonid Gaidai, 1968.
 Basarabia, un bulevard bucureștean, la limita sectoarelor II și III.
 Basarabia Nord, o companie din Republica Moldova.
 Regimentul 129 Basarabia – unitate militară de infanterie din cadrul Armate Imperiale Ruse, existentă pe parcursul anilor 1863–1918.
 Regimentul independent de radiolocație „Basarabia” – unitate militară din cadrul FT ale Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Note